Ez a szócikk a Azok a 70-es évek show című sorozat epizódjait listázza.

Évadáttekintés

Epizód

Első évad (1998-1999)

Második évad (1999-2000)

Harmadik évad (2000-2001)

Negyedik évad (2001-2002)

Ötödik évad (2002-2003)

Hatodik évad (2003-2004)

Hetedik évad (2004-2005)

Nyolcadik évad (2005-2006)

Speciális évad (2002-2004-2006)

Források 
 

Televíziós sorozatok epizódlistái